Alberni ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Alberni (1886–1962), spanisch-amerikanischer Schauspieler
 Pedro de Alberni (1747–1802), spanischer Soldat 

Alberni steht für:

 Port Alberni